Spojrzenia – Nagroda Fundacji Deutsche Bank – konkurs na najbardziej interesującego młodego twórcę organizowany przez: Fundację Deutsche Bank, Narodową Galerię Sztuki Zachęta oraz Deutsche Bank Polska S.A.

Konkurs przeznaczony jest dla artystów, którzy są obywatelami RP i nie przekroczyli 36 roku życia. Impreza odbywa się cyklicznie co dwa lata. Do konkursu nominuje 15 osobowy komitet wybierany każdorazowo przez organizatorów. Każdy członek komitetu zgłasza trzech twórców. Laureata wybiera siedmioosobowe Jury. Podczas trwania konkursu wszystkie prace artystów prezentowane są na wystawie organizowanej w Galerii Zachęta. Pokazywane prace wybiera kurator.

Spojrzenia odgrywają ważną rolę w promocji i prezentacji młodej polskiej sztuki w kraju i za granicą. Główna nagroda finansowa 10 000 euro i wyróżnienia np. w postaci stypendiów umożliwiają rozwój młodym artystom.

Edycje 
Do pierwszej edycji konkursu zakwalifikowali się: Paweł Althamer, Cezary Bodzianowski, Oskar Dawicki, Elżbieta Jabłońska, Paulina Ołowska, Monika Sosnowska, Julita Wójcik i Piotr Wyrzykowski. Wystawa ich prac odbyła się w Galerii Zachęta w dniach od 15 listopada do 9 grudnia 2003 roku, kuratorką była Maria Morzuch. Jury w składzie: Marek Krajewski, Robert Rumas, Jarosław Suchan, Bettina Wolter, Hanna Wróblewska przyznało główną nagrodę Elżbiecie Jabłońskiej za: „społeczne zaangażowanie i wrażliwość, za udzielanie w swojej sztuce głosu wykluczonym i marginalizowanym” oraz „konsekwentne kroczenie swoją własną artystyczną drogą, za umykanie, w imię dialogu, porządkującym świat klasyfikacjom”.

W drugiej edycji Spojrzeń udział wzięli: Grupa Azorro (Oskar Dawicki, Igor Krenz, Wojciech Niedzielko, Łukasz Skąpski), Michał Budny, Rafał Bujnowski, Maciej Kurak, Robert Kuśmirowski, Anna Orlikowska, Jan Smaga i Aneta Grzeszykowska. Wystawa, której kuratorką była Magdalena Kardasz, odbyła się w Zachęcie w dniach od 25 października do 27 listopada 2005 roku. Jury, w którym znaleźli się: Ariane Grigoteit, Wojciech Kozłowski, Jadwiga Sawicka, Jarosław Suchan, Monika Szewczyk, Aneta Szyłak i Hanna Wróblewska uznało, że główną nagrodę otrzyma Maciej Kurak „za wniesienie nowych jakości do sposobu postrzegania, doświadczania i ujmowania przestrzeni, połączone z oryginalną refleksją nad strategiami pokazu artystycznego”. Anna Orlikowska otrzymała wyróżnienie.

Trzecia edycja konkursu odbyła się z udziałem następujących artystów i grup artystycznych: Galeria Rusz (Joanna Górska, Rafał Góralski), Rafał Jakubowicz, Olga Lewicka, Karol Radziszewski, Sędzia Główny (Aleksandra Kubiak, Karolina Wiktor), Janek Simon, Michał Stachyra. Główną nagrodę otrzymał Janek Simon.

Bibliografia 
 Spojrzenia. Edycja II. Konkurs dla najbardziej interesujących młodych twórców na polskiej scenie artystycznej, kat. wyst., Zachęta, Warszawa 2005.
 Spojrzenia. Konkurs dla najbardziej interesujących młodych twórców na polskiej scenie artystycznej, kat. wyst., Zachęta, Warszawa 2003.

Linki zewnętrzne 
 
Kolejne edycje konkursu na stronach Galerii Zachęta:
 Spojrzenia 2003 – Nagroda Fundacji Kultury Deutsche Bank
 Spojrzenia 2005 – Nagroda Fundacji Kultury Deutsche Bank
 Spojrzenia 2007 – Nagroda Fundacji Kultury Deutsche Bank
 Spojrzenia 2011 – FILM

Konkursy
Sztuka współczesna
Deutsche Bank